Feind bezeichnet:
 einen Widersacher, siehe Feind

Feind ist der Familienname folgender Personen:
Barthold Feind (1678–1721), deutscher Autor

Siehe auch:
 Der Feind
 Der schlimmste Feind
 Feindt
 Erbfeind 
 Frauenfeind 
 Klassenfeind 
 Lustfeind 
 Menschenfeind 
 Verfassungsfeind 
 Volksfeind 
 Weltenfeind